Steve Corica () este un fost fotbalist australian.

Între 1993 și 2006, Corica a jucat 32 de meciuri și a marcat 5 goluri pentru echipa națională a Australiei.

Statistici

Note

Nașteri în 1973
Sportivi australieni în viață
Fotbaliști australieni
Fotbaliști internaționali australieni
Mijlocași
Nașteri pe 24 martie